Ol'ga – forma russa del nome proprio femminile Olga
Ol'ga – città russa del Territorio del Litorale